Турниры по хоккею на траве Панамериканских игр — соревнования для национальных хоккейных (на траве) сборных команд стран Америки, проводимые в рамках Панамериканских игр под эгидой Панамериканской федерации хоккея на траве (РAHF) и Панамериканской спортивной организации (PASO).
 
Панамериканские игры проводятся с 1951 года раз в 4 года в предолимпийский сезон. Хоккей на траве включён в программу соревнований в 1967 году (V Игры).

В Играх 1967—1983 годов принимали участие только мужские хоккейные сборные. С 1987 в хоккейных турнирах Панамериканских игр участвуют также женщины.

Наибольшее количество раз в турнирах по хоккею на траве Панамериканских игр побеждали сборные Аргентины (11 раз у мужчин и 7 у женщин). 3 раза в турнире мужских сборных побеждала Канада и дважды у женщин — США.

Мужчины

Призёры

Результаты выступлений стран

Женщины

Призёры

Результаты выступлений стран

Ссылки 
 Архив результатов (мужчины и женщины)
 Результаты на сайте РAHF

Панамериканские игры